een derde of onbetrokken partij
 de historische politieke Derde Partij (Frankrijk)